SPL:

 SPL — обычное расширение для некоторых видов файлов:
 Архивы, создаваемые программой Splint.
 Векторная анимация FutureSplash Animation, предшественник Adobe Flash.
 Файлы спулера печати в операционной системе Microsoft Windows.
 Файлы, создаваемые программой sPlan
 SPL — псевдоним Сэма Пула (), исполнителя музыки в жанре драм-н-бейс.
 Sport Pilot License — спортивная лётная лицензия ФАА.
 Standard PHP Library — стандартная библиотека для языка программирования PHP.
 Stored Procedure Language — язык хранимых процедур СУБД Informix.
 Sound Pressure Level — уровень звукового давления.
 Second Program Loader — часть программного обеспечения смартфонов, которая загружается после IPL (Initial Program Loader). Вместе с IPL, образуют загрузчик операционной системы.
 SPL Princess Anastasia — круизный паром компании St. Peter Line.
 SPL: Sha Po Lang — фильм 2005 года, снятый гонконгским режиссёром Уилсоном Ипом по собственному сценарию.